Dziki świat braci Kratt (ang. Wild Kratts, (od 2011) – amerykańsko-kanadyjski edukacyjny serial animowany stworzony przez Chrisa i Martina Krattów. Jego światowa premiera miała 3 stycznia 2011 roku, zaś premiera polska 17 października 2016 w serwisie Netflix. Od 19 czerwca 2017 roku emitowany na kanale Polsat JimJam z drugą wersją dubbingu.

Fabuła 
Bracia Chris i Martin Kratt przeżywają niezwykłe chwile, poznając dzikie zwierzęta w ich naturalnych środowiskach. Serial łączy wiedzę naukową z zabawą i rozrywką.

Wersja polska

Druga wersja 
Wersja polska: MediaVox
Reżyseria: Ireneusz Załóg
Dialogi: Magdalena Korczyńska
Dźwięk i montaż: Iwo Dowsilas
Wystąpili:
 Kamil Baron – Chris Kratt
 Krzysztof Korzeniowski – Martin Kratt
 Ewelina Sobczyk – Aviva Corcovado Głosy z tłumu (odc. 4) Katie (odc. 5) Aidan (odc. 8)
 Ireneusz Załóg – Jimmy Z Zachary „Zach” Varmitech,Gaston Gourmand Dabio,Zachoboty (odc. 7)
 Monika Szomko – Koki Donita Donata Głosy z tłumu (odc. 4) Ellie (odc. 5) Nua (odc. 7)
i inni

Wykonanie piosenki tytułowej: Kamil Baron i inni
Lektor: Kamil Baron (tytuły w odc. 1, 3, 5-8) Krzysztof Korzeniowski (tytuły w odc. 2, 4, 10) Ireneusz Załóg (tyłówka)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Programy telewizji PBS